Иван Калюжный:
 Калюжный, Иван Васильевич (1858—1889) — русский революционер-народоволец.
 Калюжный, Иван Владимирович (род. 1998) — украинский футболист.
 Калюжный, Иван Прокофьевич (1902—1979) — советский военачальник, генерал-лейтенант.